Mitologia
 Ba – w starożytnym Egipcie dusza ludzka, żywa po śmierci człowieka

 Geografia
 Ba – miasto na Fidżi
 Ba – prowincja w Fidżi
 Ba – rzeka w Fidżi

 Nauka i technika
 Ba – symbol pierwiastka chemicznego bar
 BA – skrótowiec związku chemicznego β-Alanina

 Skróty
 Ba – krwinki zasadochłonne (bazofile)
 BA – skrót od Bachelor of Arts – anglosaskiego stopnia naukowego
 BA – skrót od Business Archiv
 BA – skrót od Business Angel

 Geokodowanie
 BA – Bośnia i Hercegowina (oznaczenie kodowe ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)
 BA – kod IATA linii lotniczych British Airways